Vodacom Cup 1998 – pierwsza edycja Vodacom Cup, trzeciego poziomu rozgrywek w rugby union w Południowej Afryce.

Rozgrywki toczyły się w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch siedmiozespołowych grup, a czołowe dwójki z każdej z grup awansowały następnie do fazy pucharowej złożonej z półfinałów i finału.

Najwięcej punktów w sezonie zdobył zawodnik Griqualand West, Gaffie du Toit, a w klasyfikacji przyłożeń z piętnastoma zwyciężył John Daniels.

Faza grupowa

Grupa X

Grupa Y

Faza pucharowa

Bibliografia 
 
 
 

Vodacom Cup
1998 w rugby union
1998 w Południowej Afryce